Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1993-1994 - België
 Eerste klasse 1993-94 (basketbal België)
 Eerste klasse 1993-94 (voetbal België)
 Eerste klasse 1993-94 vrouwen (voetbal Frankrijk)